Ost-West-Achse bezeichnet:

 allgemein in ost-westlicher Richtung verlaufende architektonische und städtebauliche Achsen, siehe Achse (Architektur)
 Decumanus im römischen Städtebau
 Ost-West-Achse (Berlin), eine der zwischen 1935 und 1943 für Berlin geplanten Hauptachsen
 Ost-West-Achse (Köln), Nahverkehrsprojekt in Köln, siehe Stadtbahn Köln #Ost-West-Stadtbahn